Pixie – folletto del folklore inglese
 Pixie – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Megan Gwynn conosciuta anche come Pixie, è un personaggio mutante
 Pixie – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 Pixie – software di computer grafica
 Pixie – film del 2020 diretto da Barnaby Thompson
 Pixies – gruppo musicale statunitense
 Pixie O'Harris – artista gallese
 Pixie Chasma – formazione geologica sulla superficie di Ariel
 Pixie  - breve racconto scritto dallo statunitense Matthew Lipman